11-й Молодёжный чемпионат Украины по футболу начался в 24 июля 2014 года. Титул чемпиона защищает молодёжный состав футбольного клуба «Мариуполь».

Участники 
По итогам сезона 2013/14 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Севастополь» — 11-е место в турнирной таблице (расформирован) 
 «Таврия» — 15-е место в турнирной таблице (расформирован) 
 «Арсенал» — 16-е место в турнирной таблице (снялись с турнира после 14-го тура) 

Из Первой лиги 2013/14 квалифицировались футбольные клубы:

 «Олимпик» — 1-е место в турнирной таблице 

В турнире принимают участие 14 молодёжных команд:

Турнирная таблица

Географическое распределение команд

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт ПФЛ
 Новости и обзор турнира на UA-Футбол
 http://sport.ua Турнир U-21
Итоги сезона
 Итоги сезона-2014/2015: «Днепр» (U-21)
 Итоги сезона: «Динамо» (U-21)
 Итоги сезона: «Ворскла» (U-21)
 Итоги сезона (U-21): «Шахтер» и «Черноморец»
 Итоги сезона (U-21): «Металлист», «Заря» и «Карпаты»
 Итоги сезона (U-21): «Металлург» З, «Металлург» Д и «Волынь»
 Итоги сезона (U-21): «Говерла», «Ильичевец» и «Олимпик»

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2014/2015
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015